Топоним

 Тегеш — прежнее название упразднённого села Искра в Симферопольском районе Крыма, включенного в состав Первомайского;
 Тегеш — прежнее название села Кольцово в Сакском районе Крыма.
 Тегеш №1 — прежнее название села Нива в Сакском районе.
 Тегеш немецкий — прежнее название исчезнувшего села Глубокое в Сакском районе.
 Тегеш татарский — исчезнувший хутор в Сакском районе.